La competizione del concorso individuale femminile di Ginnastica artistica dei Giochi della XVII Olimpiade si è svolta alle Terme di Caracalla a Roma dal 6 al 8 settembre 1960.

Programma

Risultati

Bibliografia

Collegamenti esterni

Concorso individuale femminile